Гу́став фон Шмо́ллер (; 24 июня 1838, Хайльбронн — 27 июня 1917, Бад-Гарцбург) — немецкий экономист, историк, государственный и общественный деятель, ведущий представитель т. н. новой (молодой) исторической школы в политической экономии (наряду с А. Вагнером и др. разрабатывал теорию государственного социализма, считался одним из ведущих катедер-социалистов).

Биография 
 Профессор университетов в Галле (с 1864), Страсбурге (с 1872), Берлине (с 1882)
 Член прусского государственного совета (с 1884) и прусской Палаты господ (с 1899)
 Один из основателей (1872) и председатель (1890—1917) «Союза социальной политики»
 Редактор (с 1881) «Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reiche»
 Иностранный член-корреспондент (1890) и иностранный почётный член (1901) Петербургской Академии наук

Полагал, что любая экономическая теория должна быть основана на конкретно-историческом исследовании намерений хозяйственных индивидов, уровня развития техники, характера социальных институтов, природных и других условий, определяющих поведение экономических субъектов.

Как представитель государственного социализма, Г. Шмоллер активно выступал сторонником вмешательства государства в хозяйственную жизнь с целью поощрения развития народного хозяйства ().

Бухарин Н. И. в своей книге «Политическая экономия рантье» (написана в 1914 году, опубликована в 1919 году) со ссылкой на А. Миклашевского, пишет о Г. Шмоллере:
он хотел отсрочить введение госуд. страхования рабочих, был против распространения защиты рабочего законодательства для земледельческих и ремесленных рабочих… Для земледельческих рабочих он считал возможным применение уголовного закона при нарушении договора, был против признания правом профессиональных и рабочих союзов, высказывался за закон против социалистов…

Сочинения 
 «Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19 Jahrhundert», Халле, 1870.
 «Über einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirtshaft», 2 Aufl., Йена, 1875.
 «Zur Literaturgeschichte der Staats- und Sozialwissenschaften», Лейпциг, 1888.
 «Die soziale Frage», Мюнхен, 1918 (в русском переводе — «О новейших результатах статистики народонаселения и нравственности», Москва, 1873).
 Наука о народном хозяйстве. Ее предмет и метод. — М., 1897. — 112 с.
 Народное хозяйство, наука о народном хозяйстве и её методы. — М., 1902.
 Борьба классов и классовое господство. — М., 1906.
 Справедливость в народном хозяйстве. Разделение труда. — М.: ЛИБРОКОМ, 2012. — 216 с.

См. также 
 Спор о методах
 Великие экономисты до Кейнса

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Вебер М., «Der Sinn der „Wertfreiheit“ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften», «Logos», 1918, Bd 7;
 Schaäfer U. G., «Historische Nationalökonomie und Sozialstatistik als Gesellschaftswissenschaften», Кёльн, 1971.

Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Похороненные на Мемориальном кладбище кайзера Вильгельма
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Ректоры Страсбургского университета
Члены Баварской академии наук
Члены Венгерской академии наук
Члены Прусской академии наук
Кавалеры Баварского ордена Максимилиана «За достижения в науке и искусстве»
Председатели Союза социальной политики